Pieśń kata – powieść Normana Mailera
 Pieśń kata – film z 1982 roku